Coeficient este un termen în știință, care se poate referi la

 
 În matematică, un coeficient este o constantă care multiplică o funcție sau un termen al unei funcții
 În calculul integral, termenul coeficient diferențial este ascociat cu operațiunea de derivare
 În chimie, un coeficient este o constantă (număr natural) care multiplică o entitate care este o parte dintr-o reacție chimică (atom, moleculă, ion, radical, complex molecular, etc.)
 În fizică, un coeficient este un număr (ca atare lipsit de dimensionalitate) care caracterizează importante proprietăți fizice ale corpurilor și câmpurilor. Spre exemplificare, se pot menționa coeficientul lui Hall, coeficientul aerodinamic, etc.  Coeficienții din fizică nu trebuie confundați cu constantele fizice, așa cum sunt constanta gravitației universale, constanta lui Plank, magnetonul Bohr-Procopiu, constanta gazelor ideale, șcl, care au valori fixe dimensionale, având unități de măsură. 

Termeni din chimie
Termeni din fizică
Termeni din matematică
Termeni din știință